The Grange bezeichnet:

 The Grange (North Berwick), eine Villa in North Berwick
 The Grange (Port Ellen), ein ehemaliges Pfarrhaus in Port Ellen
 The Grange (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Burntisland

Siehe auch:
 Grange House, eine Villa in West Lothian
 Grange